Carolyn Jean Spellmann Shoemaker, född 24 juni 1929 i Gallup i New Mexico, död 13 augusti 2021, var en amerikansk astronom som är mest känd för att ha upptäckt kometen Shoemaker-Levy 9 som sommaren 1994 kolliderade med Jupiter och hon är också den person som har upptäckt flest kometer.

Hon påbörjade sin karriär som astronom i början av 1980 på Caltech and the Palomar Observatory. Hennes fokus låg på att leta efter kometer som korsar jordens bana.

Med hjälp av en film som spelades in vid Palomar och ett stereoskop försökte hon identifiera objekt som rörde sig i förhållande till bakgrunden.

1996 mottog hon utmärkelsen NASA Exceptional Scientific Achievement Medal och tillsammans med maken Eugene M. Shoemaker fick hon James Craig Watson Medal 1998.

Fram till och med 2002 har hon upptäckt 32 kometer och 377 asteroider.

Asteroiden 4446 Carolyn är uppkallad efter henne.

Upptäckter

Se även 
:Kategori:Astronomiska upptäckter av CS Shoemaker

Referenser 

Amerikanska astronomer under 1900-talet
Mottagare av James Craig Watson-medaljen
Forskare från New Mexico
Personer från Gallup, New Mexico
Födda 1929
Avlidna 2021
Kvinnor